Le nom commun royauté peut se référer à :

 Royauté, un régime politique dans lequel le chef d'une nation porte le titre de roi.
 Royautés (au pluriel), reconnu au Canada, selon l'Office québécois de la langue française, comme l'équivalent de l'anglais royalties dans certains contextes.